How Are You? é o terceiro mini-álbum da banda japonesa Nico Touches the Walls. Foi lançado em 21 de novembro de 2007.

Faixas do álbum 

 - 4:08
Image Training - 4:53
 - 4:59
 - 5:20
GANIMATA GIRL - 3:29

Álbuns de 2007